Чемпионат Испании по футболу 1930/1931 — 3-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Атлетик» (Бильбао) стал чемпионом Испании в 2-й раз. В турнире принимали участие 10 клубов. Было сыграно 90 игр и забито 384 гола.

Турнирная таблица

Потуровая таблица

</center>

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 13 голов
 «Атлетик (Бильбао)» — «Барселона»  — 12:1
 Самая крупная победа в гостях: 6 голов
 «Реал Мадрид» — «Атлетик» (Бильбао)  — 0:6
 Самая крупная победа дома: 12 голов
 «Атлетик» (Бильбао) — «Барселона»  — 12:1

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика www.rsssf.com

1931
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1930 году
Спорт в Испании в 1931 году